Алексей Копьев:
 Копьев, Алексей Алексеевич (1905—1956) — советский учёный, химик-текстильщик.
 Копьев, Алексей Данилович (1767—1846) — русский писатель.